Absolutism kan syfta på:

 Absolutism (filosofi) – filosofisk lära om den objektiva sanningen
 Absolutism (alkohol) – ett förhållningssätt till alkohol

Se även
 Absolut monarki – läran om den suveräna monarken